Pablo García (músic) (Barbadillo del Pez, Burgos, 1891 - ?), músic i monjo benedictí de Santo Domingo de Silos 
 Pablo García Baena (Còrdova, Andalusia, 1923), poeta espanyol pertanyent al Grupo Cántico 
 Pablo García Cortés (Almeria, 1922 – Girona, 1999), fotògraf de premsa 
 Pablo García Díaz (Gijón, 1984), cantautor asturià conegut pel projecte en solitari Pablo Und Destruktion
 Pablo García López (Albacete, 1986), futbolista castellanomanxec que juga de migcampista 
 Pablo García Moreno (Albacete, 1985), futbolista castellà que ocupa la posició de defensa 
 Pablo Gabriel García Pérez (Pando, departament de Canelones, 1977), futbolista uruguaià que juga com a migcampista
 Manuel Pablo García Díaz (1976, Arucas, Gran Canària), futbolista canari que juga de lateral dret